Kasteel Weerdenburg – een voormalig kasteel bij Werkhoven in de Nederlandse provincie Utrecht
 Sportpark Hoog Weerdenburg – een sportaccommodatie nabij het kasteelterrein

Verouderde of alternatieve schrijfwijze voor Waardenburg 
 Waardenburg – een dorp in Neerijnen, in de Nederlandse provincie Gelderland 
 Kasteel Waardenburg – een kasteel in deze plaats
 Willem de Cock van Waardenburg (doorverwijspagina)
 Rudolph I de Cock – heer van Weerdenburg
 Rudolf II de Cock van Weerdenburg

Achternaam 
 Winnie van Weerdenburg (1946-1998) – een Nederlands zwemster
 Lou van Burg (1917-1986) – pseudoniem van Loetje van Weerdenburg
 Heleen Sancisi-Weerdenburg (1944-2000) – historica en auteur over de klassieke oudheid
 Danai van Weerdenburg (1976) – Politicus voor de Partij voor de Vrijheid